Crna Gora:
 Štitari (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Štitari (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Štitari (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić